Рекс () — за часів античності командуючі війська чи підрозділу особливого призначення. Точне визначення компетенції сильно відрізняється у залежності від контексту. Іноді перекладається як «король», хоча це, як у випадку басилевса, не є точним, оскільки не кожен «Rex» може розглядатися як монарх.

Посилання 
 Анти

Література 
 Matthias Becher: „Herrschaft“ im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter. Von Rom zu den Franken. In: Theo Kölzer, Rudolf Schieffer (Hrsg.): Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde (Vorträge und Forschungen 70). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2009, S. 163–188.  
 T. Cornell: Rex. In: S. Hornblower, A. Spawforth (Hrsg.): The Oxford Classical Dictionary. 3. Auflage, Oxford 1996, S. 1310 f.
 S. Dick: Der Mythos vom „germanischen“ Königtum. Studien zur Herrschaftsorganisation bei den germanischen Barbaren bis zum Beginn der Völkerwanderungszeit. Berlin 2008.
 N. Fustel de Coulanges: Regnum, Rex. In: C. Daremberg (Hrsg.): Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d′après les Textes et les Monuments. Paris 1909, S. 821 ff.

Титули